Dit is een lijst van planetoïden 32701-32800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (32701) - || 1353 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32702) - || 2028 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32703) - || 2087 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32704) - || 2140 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32705) - || 2157 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32706) - || 2212 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32707) - || 3089 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32708) - || 3160 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32709) - || 3355 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32710) - || 4063 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32711) - || 4132 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32712) - || 4135 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32713) - || 4159 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32714) - || 5008 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32715) - || 5105 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32716) - || 5133 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32717) - || 5155 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32718) - || 1103 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32719) - || 1153 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32720) Simoeisios || 2131 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32721) - || 2335 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32722) - || 3340 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32723) - || 4028 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32724) Woerlitz || 4029 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32725) - || 4057 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32726) Chromios || 4179 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32727) - || 4268 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32728) - || 4517 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32729) - || 5179 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (32730) - || 1951 RX || 4 september 1951 || K. Reinmuth
|-
| (32731) - || 1968 OD1|| 25 juli 1968 || G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev
|-
| (32732) - || 1975 SH1|| 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (32733) - || 1976 SB || 23 september 1976 || Harvard Observatory
|-
| (32734) - || 1978 RM || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (32735) - || 1978 SX4|| 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (32736) - || 1978 UE5|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (32737) - || 1978 UZ6|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (32738) - || 1978 VT1|| 1 november 1978 || K. Tomita
|-
| (32739) - || 1978 VA5|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (32740) - || 1978 VB7|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (32741) - || 1978 VX8|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (32742) - || 1978 VB10|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (32743) - || 1979 MR1|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (32744) - || 1979 MR5|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (32745) - || 1981 DO1|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (32746) - || 1981 EW2|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32747) - || 1981 EY5|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32748) - || 1981 EY7|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32749) - || 1981 EA9|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32750) - || 1981 EG9|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32751) - || 1981 EB12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32752) - || 1981 EZ13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32753) - || 1981 EB14|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32754) - || 1981 EK15|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32755) - || 1981 EP15|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32756) - || 1981 ER15|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32757) - || 1981 EP18|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32758) - || 1981 ES18|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32759) - || 1981 EC28|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32760) - || 1981 ER28|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32761) - || 1981 ED31|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32762) - || 1981 ER32|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32763) - || 1981 EH35|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32764) - || 1981 EL36|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32765) - || 1981 EC40|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (32766) - || 1982 UY7|| 21 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (32767) - || 1983 RY2|| 1 september 1983 || H. Debehogne
|-
| (32768) - || 1983 RZ4|| 5 september 1983 || L. V. Zhuravleva
|-
| (32769) - || 1984 AJ1|| 8 januari 1984 || E. Bowell
|-
| (32770) Starchik || 1984 YY1|| 23 december 1984 || L. G. Karachkina
|-
| (32771) - || 1985 RK3|| 6 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (32772) - || 1986 JL || 11 mei 1986 || C. Pollas
|-
| (32773) - || 1986 TD || 5 oktober 1986 || M. Antal
|-
| (32774) - || 1986 VZ || 3 november 1986 || A. Mrkos
|-
| (32775) - || 1986 WP2|| 29 november 1986 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (32776) Nriag || 1987 KG5|| 29 mei 1987 || C. S. Shoemaker
|-
| (32777) - || 1987 QF1|| 21 augustus 1987 || Z. Vávrová
|-
| (32778) - || 1988 CW1|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (32779) - || 1988 CZ2|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (32780) - || 1988 CR5|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (32781) - || 1988 DD2|| 17 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (32782) - || 1988 RX10|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (32783) - || 1988 RK13|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (32784) - || 1989 AR || 4 januari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (32785) - || 1989 CU1|| 10 februari 1989 || Y. Oshima
|-
| (32786) - || 1989 GW2|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (32787) - || 1989 ST1|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (32788) - || 1989 SJ3|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (32789) - || 1989 SF5|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (32790) - || 1989 SM8|| 23 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (32791) - || 1989 TQ2|| 3 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (32792) - || 1989 TR7|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (32793) - || 1989 TQ15|| 3 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (32794) - || 1989 UE5|| 30 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (32795) - || 1989 WA3|| 21 november 1989 || Y. Oshima
|-
| (32796) - || 1990 ET2|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (32797) - || 1990 OJ || 18 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (32798) - || 1990 OA2|| 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (32799) - || 1990 QN1|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (32800) - || 1990 QC19|| 17 augustus 1990 || P. Rose|}

Planetoïdenlijsten